Joco steht für:
 Joco aus den Schwestern Josepha Carl (* 1990) und Cosima Carl (* 1986) bestehendes Hamburger Duo
 JoCo Jonathan Coulton (* 1970), amerikanischer Singer-Songwriter
 Joco Dev, von 1966 bis 1980 bestehende deutsche Rockband
 JOCO, Joint Cooperation, militärische Übung des Multinational CIMIC Commands.

Siehe auch:
 Jōkō, Jocko, Yoko und Yokoo